Rocca Sanvitale ist der Name dreier Burgen in der italienischen Region Emilia-Romagna:
 Rocca Sanvitale in Fontanellato
 Rocca dei Sanbitale in Noceto
 Rocca Sanvitale in Sala Baganza